Amerikai Egyesült Államok
 Dexter (Missouri)
 Dexter (New York)
 Dexter City (Ohio)
 Dexter (Oregon)
 Dexter (Új-Mexikó)
 Dexter (Wisconsin)
 Dexter (közösség, Wisconsin)
egyéb
Dexter (televíziós sorozat)
Dexter laboratóriuma, televíziós sorozat
Dexter (szarvasmarha)